Della Corte est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :
 Andrea Della Corte (1883–1968), musicologue et critique italien ;
 Bianca Della Corte (1917-2006), actrice italienne ;
 Carlo Della Corte (1930-2000), journaliste et romancier italien ;
  (1913-1991), philologue italien ;
 Giuseppe Della Corte (1992-), joueur italien de volley-ball.

Patronyme italien